niet-zuur, een bepaalde smaak, zoals van suiker, zie zoet (smaak)
iets dat zoet is
broodbeleg → een boterham met zoet
een zoetje
niet-stout, gehoorzaam, meestal gezegd van kinderen of dieren, zie gehoorzaamheid
iets aangenaams
zoete muziek
een zoete parfum
 water met een minimale hoeveelheid zout, zie zoet water
fijn, bij een vijl die voorzien is van kleine groeven

Personen
 Bart Zoet, Nederlands wielrenner
 Hans Zoet, Nederlands radiopresentator
 Jan Zoet, Nederlands dichter
 Jeroen Zoet, Nederlands voetballer
 Johannes Adrianus Zoet, Nederlands schermer